W Polsce
 Miłoszowice – kolonia w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Kluczbork
 Miłoszowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Bogoria
 Miłoszowice – dawna gromada

Inne
 Miłoszowice – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim